Untersteig ist der Name folgender Orte:

 Untersteig (Maierhöfen), Ortsteil von Maierhöfen, Landkreis Lindau, Bayern
 Untersteig (Schuttertal), Ortsteil von Schuttertal, Ortenaukreis, Baden-Württemberg
 Untersteig (Wangen im Allgäu), Ortsteil von Wangen im Allgäu, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg